Riksväg 10 kan syfta på:

Riksväg 10, Estland
Riksväg 10, Finland
Riksväg 10, Nederländerna
Riksväg 10 – gamla Rikstian i Sverige, numera Riksväg 50 och Riksväg 80
Historik Riksväg 10 – tidigare vägnummer för Riksväg 9 i Sverige, Trelleborg - Brösarp